Hennen bezeichnet

 einen Stadtteil von Iserlohn, siehe Hennen

Hennen ist der Familienname folgender Personen:
 Anneli Hennen (1930–1990), deutsche Badmintonspielerin
 Bernhard Hennen (* 1966), deutscher Fantasy-Autor
 Burkhard Hennen (* 1946), deutscher Jazz-Produzent und Festival-Veranstalter
 Dominik Hennen (* 1981), deutscher Basketballspieler
 Manfred Hennen (1939–2018), deutscher Soziologe
 Mark Hennen (* 1951), US-amerikanischer Jazzpianist
 Martina Hennen (* 1972), deutsche Fußballnationalspielerin
 Melina Hennen (* 1992), deutsche Darstellerin
 Pat Hennen (* 1953), US-amerikanischer Motorradrennfahrer
 Rupert Hennen (* 1997) deutscher Basketballspieler
 Stephan Hennen (* 1990), deutscher Fußballspieler
 Thomas J. Hennen (* 1952), US-amerikanischer Astronaut

Siehe auch:
 Henne